Mniszek puede referirse a:

Población 

 Adam Mniszek (1889-1957), teniente coronel de caballería del ejército polaco.
 Helena Mniszek (1878-1943), escritora polaca.

Lugares 

 Mniszek, Voivodato de Cuyavia y Pomerania (centro-norte de Polonia).
 Mniszek, Voivodato de Lublin (este de Polonia).
 Mniszek, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Mniszek, Voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Mniszek, Voivodato de Świętokrzyskie (centro-sur de Polonia).

Véase también 

 Familia Mniszech, una familia noble polaca.
 Escudo de armas de Mniszech.

Enlaces externos